Thiel-sur-Acolin, municipi francès al departament de l'Alier 
 Biografies:
 Ernest Thiel (Norrköping, 18 d'agost de 1859 – Estocolm, 6 de gener de 1947) fou un financer suec i col·leccionista d'art., creador de la Galeria Thielska.
 Andreas Thiel (1960, Lünen, Rin del Nord - Westfàlia), jugador d'handbol alemany 
 Carl Thiel (Klein Öls, Prússia, 1862 – Bad Wildungen, Hessen, 1939), organista i compositor alemany
 Peter Thiel (1967), empresari estatunidenc d'origen alemany